Eppan an der Weinstraße, een gemeente in Bozen-Zuid-Tirol (Trentino-Zuid-Tirol, Italië)
Sankt Michael (ook wel met een totum pro parte: Eppan), de belangrijkste Fraktion in die gemeente